

Littérature 
 Beloved est un roman américain de Toni Morrison publié en 1987.

Cinéma et télévision
 Beloved est un film américain réalisé par Victor Schertzinger en 1934.
 Beloved est un film philippin réalisé en 1958.
 Beloved est un film philippin réalisé par Leroy Salvador en 1985.
 Beloved est un film américain réalisé par Jonathan Demme en 1998.
 Beloved est un film israélien réalisé par Yaron Shani en 2019.

Voir aussi 
The Beloved

Homonymie de titre